1361 км, 1361-й киломе́тр — топоним в пост-СССР. 

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1361 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Республика Башкортостан). Код 651120
 1361 км — прежнее название остановочного пункта Техникум, Северо-Кавказская железная дорога (Ростовская область). Код 510030
 1361 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Республика Крым. Коды: 475231 (Украина), 856126 (Россия)